

Runda finałowa

 W półfinałach podano wyniki dwumeczu

Bibliografia
Puchar na stronie rsssf.com

Puchar Włoch w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2013 w piłce nożnej
2012 we Włoszech
2013 we Włoszech